Перда́жус, Пердаксиус ( ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Южная Сардиния.

Население составляет 1 391 человек (30-06-2019), плотность населения составляет 47,15 чел./км². Занимает площадь 29,5 км². Почтовый индекс — 9010. Телефонный код — 0781.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля, и святая Анна, празднование 26 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20090525062501/http://www.comune.perdaxius.ca.it/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/ 

Коммуны провинции Южная Сардиния